2 miejscowości w Polsce:
 Ciszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród
 Ciszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież